Mała Lulu (ang. The Little Lulu Show, 1995-1999) – kanadyjsko-amerykański serial animowany. Jest również emitowany w Polsce na kanale TVN Style.

Bohaterowie 
 Lulu Moppet
Annie Inch
 Tubby Tompkins
Iggy Inch

Wersja polska 
Wersja polska: TVN
Tekst:
 Małgorzata Lalowska,
 Barbara Włodarek
Czytał: Andrzej Leszczyński

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1995